Rajeev Ram i Joe Salisbury eren els defensors del títol però en aquesta ocasió es van quedar a les portes del títol en ser derrotats en la final.

La parella formada pel croat Ivan Dodig i l'eslovac Filip Polášek van guanyar el primer títol de Grand Slam conjuntament. Per Dodig representava el segon títol de Grand Slam mentre que per Polášek, que havia estat cinc anys retirat de les pistes, tot just era la primera final de Grand Slam que disputava amb 35 anys. De fet, la victòria de Polášek va significar el primer títol de Grand Slam per un tennista masculí eslovac.

Caps de sèrie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2a ronda)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (semifinals)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1a ronda)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (3a ronda)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (final)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinals)
  Marcelo Melo /  Horia Tecău (3a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarts de final)

  Ivan Dodig /  Filip Polášek (campions)
  John Peers /  Michael Venus (3a ronda)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (1a ronda)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (1a ronda)
  Robin Haase /  Oliver Marach (1a ronda)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1a ronda)
  Max Purcell /  Luke Saville (2a ronda)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2021
Competicions tennístiques del 2021